Piłsudska ist der Nachname folgender Frauen:

 Aleksandra Piłsudska (1882–1963), polnische Freiheitskämpferin, zweite Ehefrau von Józef Piłsudski und Mutter von Jadwiga
 Jadwiga Piłsudska (1920–2014), polnische Pilotin und Tochter von Aleksandra